О знатном роде см. Борджиа

Борха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Борха. Занимает площадь 154 км². Население: 5042 человека (на 2010 год). Расстояние: 63 км до административного центра провинции.

Из селения Борха происходит знатный род Борха (Борджиа), из которого вышли несколько пап римских. В 2012 году город попал в новости в связи с гротескной фреской «Пушистый Иисус».

Города-побратимы 
  Жюрансон (Франция, с 1991)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы